Storhamar Håndball Elite er en norsk kvindehåndboldklub, hjemmehørende i Hamar, Norge. Klubben spiller pt. 2022 i den bedste norske håndboldrække REMA 1000-ligaen. Håndboldklubben er tilknyttet Storhamar Idrettslag. Klubbens cheftræner er Kenneth Gabrielsen.

Klubben vandt for første gang sølvmedaljer i Eliteserien tre år efter at de var genoprykket fra 1. divsionen. Efterfølgende sluttede de som nummer to i ligaen, efter storklubben Vipers Kristiansand, der både økonomisk og spillermæssigt er Storhamar overlegen. De nåede desuden også kvartfinalen i EHF European League 2021-22, hvor de blev besejret af Viborg HK over to kampe. I 2022/23-sæsonen blev de første gang inviteret til at deltage i EHF Champions League.

Meritter 
Eliteserien
Sølv: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Bronze: 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012, 2017/2018
NM Cup:
Finalist: 2018, 2019, 2020
EHF European League:
Kvartfinalist: 2021/22

Spillertruppen 2022/23

Danskere i klubben 
Ann Grete Nørgaard (2020-2021)
Lise Binger (2014-2017)

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens hjemmeside på Topphåndball

Håndboldklubber fra Norge
Etableret i 1935
Sport i Norge